Korpisalo est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1966), joueur finlandais de hockey sur glace
Joonas Korpisalo (né en 1994), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois